Der Citizen Cup 1991 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 29. April bis 5. Mai 1991 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Monica Seles mit 7:5, 6:7 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Laryssa Sawtschenko mit 7:5 und 6:1 gegen Arantxa Sánchez Vicario / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Hamburg